Dora může znamenat:

zeměpisný název
 Dora Baltea – řeka v Alpách
 Dora Riparia – řeka v severní Itálii
 Suchá Dora – přírodní rezervace v okrese Nový Jičín
 Dora (Západní Sahara) – město v Západní Sahaře

osobní jméno
 Dora (jméno) - zkrácená forma jména Dorotea nebo Theodora
 Dora (zpěvačka) - ruská zpěvačka
 Dora Kallimusová (1881–1963) – rakouská fotografka, viz Madame d’Ora

jiný význam
 Mittelbau-Dora - německý koncentrační tábor
 Dora, průzkumník – animovaný televizní seriál
 Německý těžký kanón – viz Schwerer Gustav
 BVG třída D – typ vlakových souprav berlínského metra

Externí odkazy